Мондидье:

Топоним 
 Мондидье () — коммуна во Франции, департамент Мозель
 Мондидье () — коммуна во Франции, департамент Сомма
 Мондидье () — округ во Франции, один из округов в регионе Пикардия